Линор Линза (наст. имя Елена Чарная, 1964, БССР) — российская художница, концептуалистка, бук-артистка. С 1982 г. живет и работает в Санкт-Петербурге. Создает книги художника, объекты среды и сознания. Концепции книг опережают форму. Использует идейную панораму от космизма до концептуализма. Собственное мировоззрение называет t-kосмизм. В арт-концепциях соприкасается с проблемой времени и футурологией, разрабатывает планетарный проект календаря. Предлагает создать новую госсимволику РФ с эмблематами Первого Спутника и корабля "Восток". Критикует отсутствие объективности в форме официального имени гражданина РФ. Проводит идеоделические перформансы, презентации, выставки авторских книг и объектов. Участвует в общественных и научных конференциях. Член Российского философского общества. Член Профессионального союза художников России.

Основные идеи
 Февраль 29, axio29 (1996 - до н.в.).
 Люксендарь (продолжающийся проект) (2000 - до н.в.).
 Качество Символов (обновление госсимволики РФ) (2012 - до н.в.)

Книги находятся в собраниях
 Российская национальная библиотека (С.-Петербург, Россия)
 Музей книги РГБ (Москва, Россия)
 Всероссийская Государственная Библиотека Иностранной Литературы (Москва, Россия)
 Библиотека Новосибирского Университета (Новосибирск, Россия)
 Национальная Академическая Библиотека (Астана, Казахстан)
 Национальная Библиотека Беларуси (Минск, Белоруссия)
 Саксонская Государственная Библиотека (Дрезден, Германия)
 Библиотека Стенфордского Университета (США)
 Токийский Университет, Высшая Школа Гуманитарных наук и социологии (Токио, Япония)
 Государственная Библиотека Виктории (Мельбурн, Австралия)
 Библиотека Кандинского, Центр Помпиду (Париж, Франция)
 Национальная библиотека Шотландии (Эдинбург, Шотландия)
 Библиотека Варшавского университета (Варшава, Польша)

Арт-объекты находятся в собраниях
 Русский Музей, Отдел новейших течений современного искусства (С.-Петербург, Россия)

Соло (события и выставки) 

1998 - по настоящее время
 площадки Петербурга, Москвы и другие

2002, 2004, 2021
 Зверевский Центр Современного Искусства, Москва, Россия

2003
 Gallery “La Vie”, Morioka, Japan

2009
 Studio “Machfeld”, Vienna,  Austria

2004, 2007, 2016
 Музей сновидений Фрейда, Петербург, Россия

2020
 EventBar_Eden, Tokyo, Japan

Книги 

 Поэзо-тексты. Петербург, Россия, 1997
 "Kaisorui" (каталог выставки на яп. языке). Токио, Япония, 2003
 366/1461 Специальный Арт-Трактат. СайленсТрек для 29-го ФЕВРАЛЯ (концепт-книга). Петербург, Россия, 2012
 ЛЮКСЕНДАРЬ/LUXENDAR 4 (концепт-книга). Петербург, Россия, 2012
 t-kосмизм (концепт-книга). Петербург, Россия, 2015
 Улучшим Качество Иллюзий (концепт-книга). Петербург, Россия, 2015
 ЛЮКСЕНДАРЬ/LUXENDAR 5 (концепт-книга). Петербург, Россия, 2016
 Женский вопрос: дискриминация матери в официальном имени гражданина (концепт-книга). Петербург, Россия, 2017
 ФЛАГ/ГЕРБ варианты (концепт-книга). Петербург, Россия, 2018
 ЛЮКСЕНДАРЬ/LUXENDAR 6 (концепт-книга). Петербург, Россия, 2020
 ОпрокиНУТЫй НЕБОСКРЕБ. ОСТРов боЖЕСТв, семь САДовнИКов и Белые Акации (новеллы). Издательство “БуксНонСтоп”. Петербург, Россия, 2020

Публикации 
 КАЛЕНДАРЬ формата ЛЮКС, произведение для футуристического общества: сигналы естественных смыслов, время  и другие  ориентиры / Фонд "Здравомыслие", Москва, Россия, 2014
 Эстетика советских космических аппаратов с точки зрения гражданина / Вестник Российского философского общества, Москва, Россия, 2017

Конференции 
 Музыкальные библиотеки северо-запада РФ в современной информационной среде / Городская публичная библиотека им. Маяковского, Библиотечно-информационный и культурный центр искусства и музыки, Петербург, Россия, май 2013 (доклад и публикация: Еще одна, (но лучшая!) постмузыкальная провокация или партитура для 29 Февраля)
 Проблема глобализации творчества в русском космизме / Санкт-Петербургский Государственный экономический университет, Петербург, ноябрь 2013 (доклад и публикация: Люкс-Календарь как произведение искусства)
 VII Российский философский конгресс / секция Эстетика, Уфа, Башкирия, октябрь 2015 (доклад и публикация: Власть символов: после частной жизни к уровню государства)
  Советская культура в контексте глобальной истории / Балтийский государственный технический университет "Военмех", Петербург, ноябрь 2016 (доклад и публикация: Эстетика советских космических аппаратов с точки зрения гражданина)
 Космизм и органицизм: эволюция и актуальность / Санкт-Петербургский Государственный экономический университет, Петербург, октябрь 2016 (доклад и публикация: Женский вопрос: память о матери в официальном имени гражданина)
  Космизм и органицизм: эволюция и актуальность / Санкт-Петербургский Государственный экономический университет, Петербург, октябрь 2017 (доклад и публикация: Естественные ресурсы сознания при революционных киберприближениях или t-kosmism)
 Россия в эпоху революций 1917-2017 / Университет ИТМО, Петербург, декабрь 2017 (доклад и публикация: Российское самосознание: включение брендов отечественной космонавтики в государственную символику РФ
 Мир как беспредметность / Filozofska fakulteta Univerze v Ljudljani, Konzorcij Osmo/za, Ljubljana, Slovenia, maj 2018 (доклад и публикация: Brespredmetnost viri  planeta na primeru lastnih del / Беспредметные ресурсы планеты на примере собственных произведений, стр. 278)
 25 лет Конституции России. Общественно-политическое значение, проблемы и перспективы / Ассоциация граждан XXI века за развитие светскости и гуманизма, Фонд "Здравомыслие", Ресурсный центр НКО, Москва, декабрь 2018 (доклад и публикация: Отечественная космокреатика для обновления смыслов и эстетики государственных символов)
  Материалы 54-х Научных чтений памяти К.Э. Циолковского, Калуга, сентябрь 2019, Часть 2, стр. 162 (доклад и публикация: Эстетика отечественных космических аппаратов и госсимволика РФ)
 VIII-ой Российский философский конгресс, / Круглый стол “Философские проблемы виртуалистики“, Москва, май 2021, том 4, стр. 1039 (доклад и публикация: t-kosmism: избыточные могущества эстетики и сознание, когда Время-Есть)

Медиа 
 Док. фильм "LENORE", Toru Soma, Japan, 2002
 Выставка объектов и книг ”KAISORUI”, LA VIE gallery, (Morioka, Japan, 2003) Morioka TV
 "Lenore Linza, Aliens Sol", Michael  Mastrototaro, MACHFELD Studio, Vienna, Austria, 2009
 Сюжет на ТВ, Утро Первых, НИКАтv, Калуга, 2019
 "axio29", арт-заявление о 29 Февраля, EventBar_Eden, Токио, 2020

Ссылки 

 Официальный сайт
 Канал на Youtube
 Карточка в картотеке Gif.Ru
 Реестр художников России
 Каталог архива современного искусства, музей "Гараж"
 Выставка и перформанс «Единый психоз», Зверевский Центр современного искусства (Москва, 2004)
 Выставка «Тело Музыки» в Музее сновидений Зигмунда Фрейда (Санкт-Петербург, 2004)
 Обзор книг, Философский клуб, ТД "Библио-глобус" (Москва, 2016)
 Выставка принтов ”КАЧЕСТВО ИЛЛЮЗИЙ”, Музей Сновидений Фрейда (Петербург, 2016)
 XVI Международные научные чтения памяти Н. Федорова / Арт-проекты, Музей Н. Федорова (Москва, декабрь 2016) фрагмент видеосета 1.58-2.26
 [Вербальный перформанс “Опрокинутый Небоскреб”, Центр Восточных Культур, ЦГПБ им. Маяковского (Петербург, 2017)]
 Конференция  ”25 лет конституции РФ”,  Ассоциация граждан 21 века, (Москва, 2018) фрагмент видеосета 00.56–1.15
 XVIII Международные научные чтения памяти Н. Федорова (Москва, 2019)

Современные художники России
Художницы России XXI века
Художники Санкт-Петербурга
Художники-концептуалисты
Концептуальное искусство